Esistono più comuni francesi con questo nome

Santilly – Eure-et-Loir
Santilly – Saona e Loira